Mistrzostwa Polski w snookerze - odbywająca się od 1993 roku coroczna impreza wyłaniająca najlepszego polskiego snookerzystę.

Mistrzowie Polski - podsumowanie

Bibliografia 
 Oficjalna strona Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego. [dostęp 2014-05-13].

Snooker w Polsce